Colbert Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Colbert Mountain (Alabama)	
 Colbert Mountain (Georgia)